Borotice, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Borotice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale